La Pommeraye, commune française de Maine-et-Loire
 La Pommeraye, commune française du Calvados
 La Pommeraye, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui rattachée à Saint-Désir

Voir aussi 
La Pommeraie-sur-Sèvre, ancienne commune française de la Vendée